Germingen steht für:
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Guermange im Département Moselle
 den deutschen Namen im Zeitraum 1938–1946 von Malo-Sadoroschnoje (), einer Ortschaft bei Kalinino (Kaliningrad) in der russischen Oblast Kaliningrad